Магури има више значења:

 Магури (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Магури (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији